Koidula (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Koidula (Setomaa), een plaats in de Estlandse gemeente Setomaa, provincie Võrumaa
 Lydia Koidula, Estisch dichteres